В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Бетті Стов 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (фінал)

 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (1-ше коло)
 Міма Яушовец /  Вірджинія Рузічі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International